Het Nederlands kampioenschap schaatsen allround voor mannen 1940 werd van 5 tot 6 januari 1940 verreden op de Natuurijsbaan YVG in het Stadspark in Groningen.

Titelverdediger was Dolf van der Scheer, die de Nederlandse titel in 1929 te Heerenveen had veroverd. Jan Langedijk veroverde de Nederlandse titel.

Klassement 

 NC = niet gekwalificeerd, DQ= gediskwalificeerd 

1940
Langebaanschaatsen in 1940
Sportevenement in Groningen (stad)
Schaatsen in Groningen (provincie)